Michael Welsh peut faire référence à :

  (1926–2012),député pour Doncaster
  (1942-), ancien membre britannique du Parlement européen
 Mikey Welsh (1971–2011), bassiste américain

Voir aussi